Peace může být:

 Peace – řeka v Kanadě
 Peace (hudební skupina) – anglická hudební skupina
 Peace (album, Eurythmics) – album skupiny Eurythmics
 Peace (album, Libera) – album sboru Libera